Longueval (Aisne), een plaats in de gemeente Les Septvallons in het Franse department Aisne
Longueval (Somme), een gemeente in het Franse department Somme